JTS est un sigle qui peut désigner :
 JTS, une ancienne entreprise américaine de fabrication de disques dur ;
 Jewish Theological Seminary of America (en français, Séminaire théologique juif des États-Unis), un établissement privé d'enseignement supérieur religieux de New York.